Махеш Бхупати защитил свой прошлогодний, однако в этот раз ему ассистировал не Рохан Бопанна, а Микаэль Льодра.

Рохан также принимал участие в соревнованиях (в паре с Радживом Рамом) и дошёл до полуфинала, где проиграл Махешу.

Общая информация 
Махеш Бхупати выиграл свой 5-й титул в Дубае и каждый раз его партнёрами были разные теннисисты. Микаэль Льодра — второй француз в его помощниках (ранее — в 2004 году — сильнейшим стал альянс Махеша с Фабрисом Санторо).

Посев 

  Марсель Гранольерс /  Марк Лопес (Четвертьфинал)
  Айсам-уль-Хак Куреши /  Жан-Жюльен Ройер (Первый раунд)

<li>  Роберт Линдстедт /  Ненад Зимонич (Финал)
<li>  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковский (Четвертьфинал)

Ход турнира

Ссылки 
 

Теннисный чемпионат Дубая 2013